Estel de l'alba, nom amb el qual s'anomena a Venus (planeta).
 Nom comú de la planta Ipomoea hederacea.